Orde van de Eikenkroon
eikenloof